Фтори́д о́лова — неорганическое соединение олова с фтором.

Известны следующие фториды олова:

 Фторид олова(II) SnF2;
 Фторид олова(IV) SnF4.

См. также 
 Фторидхлорид олова(II) SnFCl.

олово
Галогениды олова